Molkenbur ist der Name folgender Personen:

 Josef Molkenbur (* 1956), deutscher Jurist und politischer Beamter
 Norbert Molkenbur (1938–2009), deutscher Musikwissenschaftler und Verlagsdirektor